Sever steht für:
 Sever, Stadtteil von Košice, Slowakei

Sever ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sever (1867–1942), österreichischer Politiker, Landeshauptmann von Niederösterreich und Abgeordneter zum Nationalrat
 Alexandru Sever (1921–2010), rumänischer Schriftsteller und Dramatiker
 Anton Sever (1886–1965), jugoslawischer Medailleur und Bildhauer
 Eric John Sever (* 1943), britischer Politiker und Parlamentsabgeordneter
 Jacques Noël Alexandre Sever (1875–1917), französischer Offizier und Abgeordneter
 Peter Sever (1924–2004), slowakischer Schriftsteller, Dramatiker und Kritiker
 Sava Sever (1905–1979), jugoslawische Theaterschauspielerin
 Sefer Sever (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Septimiu Sever (* 1926), rumänischer Schauspieler
 Sonja Sever (1900–1995), jugoslawische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Stane Sever (1914–1970), jugoslawischer Schauspieler

Siehe auch:
 Sever do Vouga
 Saint-Sever
 Sewer
 Severn (Begriffsklärung)
 Seever
 Seewer